Las siglas SMD pueden referirse a:

 Santiago Martínez Delgado, artista colombiano cuyas iniciales eran SMD.
 Sega Mega Drive, una consola de juegos.
 Surface Mounted Device, que en inglés significa dispositivo de montaje superficial y se refiere tanto a una forma de encapsulado de componentes electrónicos, como a los equipos construidos a partir de estos componentes.
 Síndrome mielodisplásico, una preleucemia.
 Sistema métrico decimal.
 Stanford Microarray Database, una base de datos de la universidad de Stanford sobre experimentos de microarrays de ADN.
 Standardised Mean Difference, o Diferencia Media Estandarizada